Juhász László (1842–1911) ügyvéd, műgyűjtő
 Juhász László (1871–1934) református esperes, nevelő
 Juhász László (1871–1952) református lelkész
 Juhász László (1905–1970) klasszika-filológus, főiskolai tanár, a nyelvtudományok kandidátusa
 Juhász László (1906–1978) belsőépítész
 Juhász László (1933–2008) kultúrtörténész, 33 évig a SZER munkatársa
 Juhász László (1944–2018) tekéző, edző
 Juhász László (1950) lovas, fogathajtó
 Juhász László (1951–2019) ökölvívó
 Juhász László (1955–2023) színész, újságíró